Казагранде () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Казагранде, Валтер (род. 1963) — бразильский футболист.
 Казагранде, Марко (род. 1971) — финский художник и архитектор.
 Казагранде, Франческо (род. 1970) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.